Орех може да се отнася за:
 Орех (Juglans) – род растения от семейство Орехови
 Обикновен орех (Juglans regia) – вид растения от род Орех
 Орех (плод) – плодовете на различни видове растения от рода Орех
 Орех (ядка) – плодът на дървото Орех
 Орех (село) – село в Южна България
 Орехче - вид дребни птици от разред Врабчоподобни (Passeriformes).

Вижте също 
 Кокосов орех – плодът на кокосовата палма (Cocos nucifera)